Aoi Miyazaki (née en 1985), actrice japonaise ;
 Ayane Miyazaki (née en 2002), coureuse japonaise du combiné nordique ;
 Ekiho Miyazaki (1902-2008), moine zen japonais de l'école Sōtō,  de Dōgen ;
 Hayao Miyazaki (né en 1941), réalisateur de films d'animation japonais et mangaka ;
 Gorō Miyazaki (né en 1967), fils de Hayao, lui aussi réalisateur de films d'animation japonais ;
 Hidetaka Miyazaki (né en 1974), créateur de jeux vidéo japonais, président de From Software ;
 Hisashi Miyazaki (né en 1981), athlète japonais ;
 Izumi Miyazaki (né en 1994), photographe japonaise ;
 Saori Miyazaki (né en 1995), basketteuse japonaise
 Satoshi Miyazaki (1938-1993), enseignant d'arts martiaux japonais ;
 Tōten Miyazaki (1871-1922), philosophe japonais ; 
 Tsutomu Miyazaki (1962-2008), tueur en série japonais ;
 Yasuji Miyazaki (1916-1989), nageur japonais ;
 Yuka Miyazaki (née en 1983), footballeuse japonaise ;
 Yuka Miyazaki (née en 1994), chanteuse et idole japonaise.

Géographie 
 Miyazaki est une ville japonaise ;
 Préfecture de Miyazaki au Japon.

Autres 
 Miyazaki Car Ferry, compagnie de navigation maritime japonaise assurant le transport de passagers et de fret entre la ville de Miyazaki et Kobe.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais